Mit Fernmeldeturm Hamburg bezeichnet man

 vor allem den 1966 erbauten Heinrich-Hertz-Turm
 seltener den 1987 errichteten Fernmeldeturm Hamburg-Lohbrügge